Алжи́р может означать:
 (1213) Алжир — небольшой астероид внешней части главного пояса, который был обнаружен 5 декабря 1931 года.

Географические объекты 
 Алжир — страна в Северной Африке.
 Алжир — город в Северной Африке, столица государства Алжир.
 Алжир — вилайет в государстве Алжир.

Акроним 
 «АЛЖИР» — Акмолинский лагерь жён изменников Родины (1938—1953) ГУЛАГа, ныне мемориал в Казахстане.
 «А. Л. Ж. И. Р.» — 11-серийный телесериал Александра Касаткина об Акмолинском лагере жён изменников Родины (2019).

См. также 
 Французский Алжир
 МК Алжир